Королевский университет Бутана (), основанный 2 июня 2003 года, является главным учебным заведением Королевства Бутан. Он был создан для консолидации управления высшим образованием страны. Университет был основан на базе 11-ти колледжей и институтов, расположенных в разных городах Бутана. Основным принципом, оказавшим влияние на правительство в сфере развития высшего образования в Бутане, был принцип равноправия.

Структура университета 
В состав университета входят:
  (Ринчендинг, Пхунчолинг)
  (Геду, Чукха)
 Институт народной медицины (Тхимпху)
 Бутанский институт исследования языка и культуры (Семтокха, Тхимпху)
 Колледж Шерубце (Канглунг, Трашиганг)
  (Паро)
  (Самце)
 Королевский медицинский институт (Тхимпху)
  (Лобеса, Тхимпху)
  (Деватханг, Самдруп-Джонгхар)
 Королевский институт управления (Симтокха, Тхимпху)

Королевский университет Бутана поддерживает тесные связи с другими университетами мира: университетом Нью-Брансуика, Международной школой по подготовке специалистов в США, университетом Зальцбурга (Австрия), университетом Дели и другими учебными заведениями в области обмена студентами и стажировки преподавателей.

Почётным ректором университета является король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, а его заместителем дашо Пема Тинлей.

Институт исследования языка и культуры планируется перенести в Такци (дзонгхаг Тронгса) и увеличить количество студенов до пятисот. Основной задачей института является сохранение и развитие национального языка Бутана дзонг-кэ.

Бутанский исследовательский центр в Тхимпху первоначально также планировалось включить в состав университета, но он сохранил свой независимый статус.

Примечания

Ссылки 
 Королевский университет Бутана
 Сайт выпускников Королевского университета Бутана

Университеты Бутана
2003 год в Бутане